

Codici 
 pcj – codice ISO 639-3 della lingua parenga

Altro 
 Partito Comunista Jugoslavo